Slovo Peklo má více významů:

 peklo – v náboženství místo posmrtného utrpení za hříchy spáchané během života

název sídla – části obce
 Peklo (Heřmaničky) – část obce Heřmaničky v okrese Benešov
 Peklo (Stráž nad Ohří) – část obce Stráž nad Ohří v okrese Karlovy Vary
 Peklo (Stružná) – část obce Stružná v okrese Karlovy Vary
 Peklo (Vamberk) – část obce Vamberk v okrese Rychnov nad Kněžnou

název sídla – osady
 Peklo (Jestřebí) – osada v okrese Náchod
 Peklo (Oderské vrchy) – malá osada, hájovna a údolí v Oderských vrších
 Peklo (Raspenava) – osada v Jizerských horách, součást města Raspenava
 Peklo (Třemošnice) – osada v okrese Chrudim
 Peklo (Velké Všelisy) – osada v okrese Mladá Boleslav

zeměpisné jméno
 Peklo (Kralovická pahorkatina) (392,6 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině, severovýchodně od Žichlic v okrese Plzeň-sever
 Peklo (465 m) – vrchol severně od Písku v okrese Plzeň-sever
 Peklo (699 m) – vrchol jihovýchodně od Větrného Jeníkova v okrese Jihlava
Peklo (Oderské vrchy) – údolí v Oderských vrších
 Peklo (přítok Holumnického potoka) – pravostranný přítok Holumnického potoka na Slovensku v okrese Kežmarok
 Peklo (rybník u Chotýšan) – rybník u Chotýšan v okrese Benešov
 Peklo (rybník u Kolína) – rybník na západním konci Kolína v okrese Kolín
 Peklo (rybník u Korouhve) – rybník u Korouhve v okrese Svitavy
 Peklo (rybník u Velkých Dvorců) – rybník u Velkých Dvorců v okrese Tachov
 Peklo (rybník v Polné) – rybník ve městě Polná v okrese Jihlava
 Peklo (údolí) – údolí dolního toku Žebnického potoka u Plas v okrese Plzeň-sever

název chráněných území
 Přírodní park Peklo – kolem osady Peklo u Raspenavy ve Frýdlantském výběžku
 Peklo u Nového Města nad Metují – přírodní rezervace nad soutokem Metuje a potoka Olešenky
 Peklo (národní přírodní památka) – národní přírodní památka u České Lípy

příjmení
 Jaroslav Peklo (1881–1955) – profesor fyziologické patologie
 Miloš Peklo (* 1935) – český a československý bezpartijní politik z Teplicka, poslanec FS za normalizace

kultura
 Peklo (turistická chata) –  kulturní památka, stavba Dušana Jurkoviče
 Peklo (Dante) – část básnické trilogie Božská komedie Dante Alighieriho
 Kulturní dům Peklo – společenské zařízení v Plzni
 Peklo s princeznou – český film z roku 2009  
 Skleněné peklo – americký film z roku 1974 
 Z pekla (Partička IT) – první epizoda třetí série britského seriálu z prostředí informačních technologií Partička IT

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno